Naoya Ishigami (Kamisu, 2 de março de 1985) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no V-Varen Nagasaki.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do V-Varen Nagasaki